Banai (en hébreu : בנאי) est un nom de famille israélien et persan. 

Il peut se référer aux personnalités suivantes :
 La famille Banai, une famille israélienne d'acteurs et de musiciens :
 Ehud Banai (1953- ), chanteur israélien ;
 Elisha Banai (1988- ), chanteur et guitariste israélien ;
 Eviatar Banai (1972- ), chanteur, compositeur et pianiste israélien ;
 Gavri Banai
 Hayim Banai
 Meir Banai (1961–2017), chanteur et auteur-compositeur israélien ;
 Ori Banai
 Orna Banai (1966- ), actrice israélienne, aussi animatrice de télévision ;
 Ya’akov Banai
 Yossi Banai
 Yuval Banai

 Orly Silbersatz Banai (1957- ), actrice et chanteuse israélienne ;
 Pouri Banai (1940- ), actrice iranienne.